Раменське — місто в Московській області
 Раменське — станція Московської залізниці
 «Раменське» — експериментальне (випробувальне) летовище ЛДІ ім. Громова.

Див. також 
 Раменьє
 Раменка
 Раменки
 Рамень